

Lokalizacje

Niemcy 
 Dießen – dzielnica Horb am Neckar
 Dießen am Ammersee – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Landsberg am Lech

Zobacz też 
 Diesen
 Dissen